Attisk (på grekiska: attikos) kan syfta på:

 Attika – ett landskap och region i Grekland
 Attiska (dialekt) – en dialekt av klassisk grekiska
 Aten – en stad i Grekland.
 Attika (arkitektur) – i klassisk arkitektur partiet ovanför det huvudsakliga entablementet
 Attisk bas – inom arkitekturen en kolonnfot
 Attiska sjöförbundet – en benämning på två försvarsförbund mellan Aten och stater i och kring Egeiska havet
 Attisk stil – en stil inom konsten
 Attiskt salt eller attisk sälta – den som uttrycker sig elegant och träffsäkert satiriskt